Gadadhar Chattopadhyay  – mistico indiano
 33353 Chattopadhyay – asteroide della fascia principale